

Patronyme

 Yannick Choirat (1974- ), est un acteur français de cinéma, télévision et théâtre.
 Richard Choirat, (1984- ), est un joueur de rugby à XV français.

Homonymie
Homonymie de patronyme